Геннадий Александрович Касай (; род. 28 ноября 1972 года, Запорожье) — директор спортивного комплекса, генеральный директор Дворца спорта «Юность».

Народный депутат Украины IX созыва.

Биография

Образование 
Он окончил Запорожский машиностроительный институт (специальность «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование»), Запорожский национальный технический университет (специальность «Физическое воспитание»).

Трудовая деятельность 
1989—1990 гг. — токарь Запорожского производственного объединения «Моторостроитель».

2002—2008 гг. — начальник производственно-диспетчерского бюро механического цеха акционерного общества «Мотор Сич».

2008—2009 гг. — заместитель начальника механического цеха по производству.

С 2009 г. — директор спортивного комплекса АО «Мотор Сич».

Касай является членом Президиума Запорожской федерации гандбола.

Личная жизнь 
Жена Касай Мария Владимировна, старшая дочь Касай Полина Геннадьевна, младший сын Касай Илья Геннадьевич.

Политическая деятельность 
В 2015 г. — кандидат в депутаты Запорожского городского совета от партии «».

Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года (избирательный округ № 74, Коммунарский район, часть Александровского района г. Запорожье). На время выборов: генеральный директор спортивного комплекса ПАО «Мотор Сич», беспартийный.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт
 

Выпускники ЗНТУ
Члены партии «Слуга народа»
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва